Сен-Планте́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південь від Парижа, 165 км на південь від Орлеана, 40 км на південь від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 253 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 490,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Плантер
 Сен-Плантер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Плантер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр